Rock Creek kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Rock Creek (Alabama)
Rock Creek (Minnesota)
Rock Creek (Ohio)

Een natuurgebied en rivier:
Rock Creek (Potomac)